Huff Creek ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Fließgewässer:
 Huff Creek (Big Hurrah Creek) in Alaska 
 Huff Creek (Huff Lake) in Idaho 
 Huff Creek (Clover Fork Cumberland River) in Kentucky 
 Huff Creek (Rough River) in Kentucky 
 Huff Creek (Nodaway River) in Missouri 
 Huff Creek (Blaine Creek) in Montana 
 Huff Creek (Floras Creek) in Oregon 
 Huff Creek (Reedy River) in South Carolina 
 Huff Creek (Melhomes Creek) in Texas 
 Huff Creek (Chalk Creek) in Utah 
 Huff Creek (Buffalo River) in Virginia 
 Huff Creek (Brule River) in Wisconsin 
 Huff Creek (Guyandotte River) in West Virginia 
 Huff Creek (Coal Creek) in Wyoming 

Orte:
 Huff Creek (Texas) in Texas